Улица Маяко́вского — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в честь российского и советского поэта В. В. Маяковского.

Белоруссия 
 Улица Маяковского — улица в Бресте.
 Улица Маяковского — улица в Гомеле.
 Улица Маяковского — улица в Малорите.
 Улица Маяковского — улица в Минске.
 Улица Маяковского — улица в Червене.

Казахстан 
 Улица Маяковского — улица в Алма-Ате.
 Улица Маяковского — улица в Усть-Каменогорске.

Россия 
 Улица Маяковского — улица в Александрове.
 Улица Маяковского — улица в Архангельске.
 Улица Маяковского — улица в Астрахани.
 Улица Маяковского — улица в Балашихе (микрорайон Салтыковка).
 Улица Маяковского — улица в Барнауле.
 Улица Маяковского — улица в Бийске.
 Улица Маяковского — улица в Вельске.
 Улица Маяковского — улица во Владимире.
 Улица Маяковского — улица в Волгограде.
 Улица Маяковского — улица в Вологде.
 Улица Маяковского — улица в Выборге.
 Улица Маяковского — улица в Гавриловом Яме.
 Улица Маяковского — улица в Грозном.
 Улица Маяковского — улица в Гусь-Хрустальном.
 Улица Маяковского — улица в Екатеринбурге.
 Улица Маяковского — улица в Железногорске (Красноярский край).
 Улица Маяковского — улица в Иванове.
 Улица Маяковского — улица в Ижевске.
 Улица Маяковского — улица в Иркутске.
 Улица Маяковского — улица в Йошкар-Оле.
 Улица Маяковского — улица в Казани.
 Улица Маяковского — улица в Керчи.
 Улица Маяковского — улица в Коврове.
 Улица Маяковского — улица в Кораблине.
 Улица Маяковского — улица в Королёве.
 Улица Маяковского — улица в Костроме.
 Улица Маяковского — улица в Краснодаре.
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Маяковского — улица в Махачкале.
 Улица Маяковского — улица в Мурманске.
 Улица Маяковского — улица в Муроме.
 Улица Маяковского — улица в Москве (Толстопальцево).
 Улица Маяковского — улица в Мусино (Салават).
 Улица Маяковского — улица в Новосибирске.
 Улица Маяковского — улица в Омске.
 Улица Маяковского — улица в Оренбурге.
 Улица Маяковского — улица в Орле.
 Улица Маяковского — улица в Пензе.
 Улица Маяковского — улица в Петровске.
 Улица Маяковского — улица в Перми.
 Улица Маяковского — улица в Рязани.
 Улица Маяковского — улица в Салавате.
 Улица Маяковского — улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Маяковского — улица в Центральном районе;
 Улица Маяковского — улица в Красносельском районе.
 Улица Маяковского — улица в Левашове.
 Улица Маяковского — улица в Павловске.
 Улица Маяковского — прежнее (в 1949—1993 гг.) название Павловского шоссе в Пушкине.
 Улица Маяковского — улица в Стрельне.
 Улица Маяковского — улица в Симферополе.
 Улица Маяковского — улица в Сортавале.
 Улица Маяковского — улица в Твери.
 Улица Маяковского — улица в Тольятти.
 Улица Маяковского — улица в Томске.
 Улица Маяковского — улица в Туле.
 Улица Маяковского — улица в Феодосии.
 Улица Маяковского — улица в Хабаровске.
 Улица Маяковского — улица в Ханты-Мансийске.
 Улица Маяковского — улица в Химках.
 Улица Маяковского — улица в Чебоксарах.
 Улица Маяковского — улица в Шарье.
 Улица Маяковского — улица в Электростали.
 В Ярославле:
 Улица Маяковского;
 Улица Маяковского — прежнее (в 1931—1957 гг.) название Большой Любимской улицы;
 Улица Маяковского — прежнее (до 1957 г.) название Овражной улицы.

Украина 
 Улица Маяковского — улица в Виннице.
 Улица Маяковского — улица в Киеве.
 Улица Маяковского — улица в Кременчуге.
 Улица Маяковского — улица в Луганске.
 Улица Маяковского — улица в Николаеве.
 Улица Маяковского — улица в Одессе.
 Улица Маяковского — улица в Полтаве.
 Улица Маяковского — улица в Северодонецке.
 Улица Маяковского — улица в Умани.
 Улица Маяковского — улица в Херсоне.
 Улица Маяковского — улица в Чернигове.
 Улица Маяковского — улица в Черновцах.
 Улица Маяковского — прежнее (в 1950—1992 годах) название улицы Левицкого во Львове.

См. также 
 Переулок Маяковского
 Площадь Маяковского